Dit is een lijst van planetoïden 23701-23800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23701) - || 1997 PC1|| 3 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23702) - || 1997 QE1|| 28 augustus 1997 || W. Offutt
|-
| (23703) - || 1997 RJ1|| 3 september 1997 || T. Urata
|-
| (23704) - || 1997 SD10|| 23 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23705) - || 1997 SQ14|| 28 september 1997 || Spacewatch
|-
| (23706) - || 1997 SY32|| 29 september 1997 || Spacewatch
|-
| (23707) - || 1997 TZ7|| 4 oktober 1997 || J. Bruton
|-
| (23708) - || 1997 TR18|| 5 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23709) - || 1997 TA28|| 1 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (23710) - || 1997 UJ || 20 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (23711) - || 1997 UT2|| 25 oktober 1997 || T. Urata
|-
| (23712) Willpatrick || 1998 AA || 1 januari 1998 || Needville
|-
| (23713) - || 1998 EQ2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (23714) - || 1998 EC3|| 1 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (23715) - || 1998 FK2|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (23716) - || 1998 FA107|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (23717) - || 1998 FW118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (23718) Horgos || 1998 GO10|| 2 april 1998 || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (23719) - || 1998 HG23|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (23720) - || 1998 HG26|| 20 april 1998 || Spacewatch
|-
| (23721) - || 1998 HQ27|| 22 april 1998 || Spacewatch
|-
| (23722) - || 1998 HD32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (23723) - || 1998 HG40|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (23724) - || 1998 HW41|| 24 april 1998 || Spacewatch
|-
| (23725) - || 1998 HH43|| 23 april 1998 || NEAT
|-
| (23726) - || 1998 HG48|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (23727) - || 1998 HO52|| 30 april 1998 || T. Okuni
|-
| (23728) - || 1998 HV63|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (23729) - || 1998 HH80|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (23730) - || 1998 HX89|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (23731) - || 1998 HA93|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (23732) - || 1998 HV95|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (23733) - || 1998 HE123|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (23734) - || 1998 HK124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (23735) - || 1998 HM134|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (23736) - || 1998 HO148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (23737) - || 1998 HW150|| 21 april 1998 || Spacewatch
|-
| (23738) - || 1998 JZ1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (23739) - || 1998 KS1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (23740) - || 1998 KP3|| 25 mei 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (23741) - || 1998 KB4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (23742) - || 1998 KW4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (23743) - || 1998 KT6|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (23744) - || 1998 KX6|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (23745) - || 1998 KZ15|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23746) - || 1998 KQ19|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23747) - || 1998 KW25|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23748) - || 1998 KF28|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23749) - || 1998 KL30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23750) - || 1998 KQ35|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23751) - || 1998 KL37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23752) - || 1998 KB41|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23753) - || 1998 KP41|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23754) - || 1998 KV46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23755) - || 1998 KY46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23756) - || 1998 KE47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23757) - || 1998 KL48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23758) - || 1998 KG51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23759) - || 1998 KS56|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23760) - || 1998 KM61|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23761) - || 1998 KJ63|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23762) - || 1998 KF64|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (23763) - || 1998 MP7|| 24 juni 1998 || R. Linderholm
|-
| (23764) - || 1998 MR15|| 21 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (23765) - || 1998 MN16|| 27 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (23766) - || 1998 MZ23|| 25 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (23767) - || 1998 MG31|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (23768) - || 1998 MT32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (23769) - || 1998 MP33|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (23770) - || 1998 MQ35|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (23771) - || 1998 MR37|| 24 juni 1998 || LONEOS
|-
| (23772) - || 1998 MU37|| 24 juni 1998 || LONEOS
|-
| (23773) - || 1998 MV37|| 24 juni 1998 || LONEOS
|-
| (23774) Herbelliott || 1998 MZ41|| 26 juni 1998 || J. Broughton
|-
| (23775) - || 1998 PE || 2 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (23776) Gosset || 1998 QE || 17 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (23777) Goursat || 1998 QT5|| 23 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (23778) - || 1998 QO7|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23779) - || 1998 QL10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23780) - || 1998 QT10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23781) - || 1998 QT11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23782) - || 1998 QE12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23783) - || 1998 QG12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23784) - || 1998 QW15|| 22 augustus 1998 || P. Antonini
|-
| (23785) - || 1998 QJ16|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23786) - || 1998 QK16|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23787) - || 1998 QC17|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23788) - || 1998 QT18|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23789) - || 1998 QW18|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23790) - || 1998 QK19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23791) - || 1998 QX21|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23792) - || 1998 QU24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23793) - || 1998 QK26|| 23 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (23794) - || 1998 QG29|| 22 augustus 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23795) - || 1998 QW32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23796) - || 1998 QK34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23797) - || 1998 QR36|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23798) - || 1998 QL37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23799) - || 1998 QZ37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23800) - || 1998 QD38|| 17 augustus 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten